Bamse  kan syfta på:

Bamse – en tecknad serie
Bamse och tjuvstaden – en animerad film baserad på serien
Bamse (film) – en svensk film från 1968
Flemming "Bamse" Jørgensen (1947–2011), en dansk popsångare och skådespelare, se Flemming Jørgensen
Robotsystem 23 BAMSE – ett markbaserat luftvärnsrobotsystem
Skeppshunden Bamse – maskot för norska marinen under andra världskriget
 Bamse (tidning) – en svensk serietidning startad 1973